Live Forever — третій мікстейп американського співака Lil Peep, випущений 2 грудня 2015 року.

Історія 
Кліп на пісню Live Forever був випущений 16 грудня 2015.

Mysticphonk, продюсер пісень «Angeldust» та «Haunt U», перевипустив ці дві пісні у вигляді синглів, а після смерті Піпа, у кінці 2017, додав їх до свого мікстейпу 2016 — збірник пісень, які він спродюсував для Густава.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Lil Peep